Shinozaki ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Shinozaki (* 1991), japanisch-amerikanischer Beatboxer, Webvideoproduzent, Singer-Songwriter, Straßenperformer, Multiinstrumentalist und Musikproduzent
 Terukazu Shinozaki (* 1998), japanischer Fußballspieler